Осада Старого Быхова:
 Осада Старого Быхова (1654) — неудачная осада Старобыховской крепости запорожскими казаками
 Осада Старого Быхова (1659) — взятие Старобыховской крепости русскими войсками

Осады по городам